Miejscowości w USA:
 Stevensville – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Queen Anne’s
 Stevensville – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien
 Stevensville – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Ravalli